Guézon – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al dipartimento di Duékoué
Guézon – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al dipartimento di Facobly